Celio puede referirse a:

Celio Vibenna, jefe militar etrusco;
Marco Celio Rufo, caballero y político romano (82-48 a. C.);
colina de Celio o monte Celio, una de las siete colinas de Roma;
rione Celio, uno de los rioni de Roma;
Celio, tienda de ropa masculina;
Célio Taveira Filho, futbolista brasileño.